Аммон — многозначное понятие:

 Аммон — древнее царство.
 Аммон — город в штате Айдахо, США.

Персоналии 
 Написание в греческой литературе имени египетского бога Амона, которого также рассматривали как древнего царя.
 В Библии: Бен-Амми, младший сын Лота — предок Аммонитян (Бытие XIX, 88).
 Аммон (294—357) — святой, отец-пустынник.
 Аммон Антинойский (30-е гг. IV—нач. V в.) — святой, преподобный, епископ Антинойский.
 
 Аммон, Вильгельм Фридрих Филипп фон (1791—1855) — немецкий теолог и педагог.
 Аммон, Владимир Фёдорович (1826/1827—1879) — русский художник.
 Аммон, Георгий Алексеевич (?—1998) — доктор исторических наук, профессор, капитан 1 ранга; автор работ по истории ВМФ.
 Аммон, Герман (Иван) Фёдорович (1822—1874) — российский юрист.
 Аммон, Георг Готлиб (1780—1839) — немецкий ипполог, брат Карла Вильгельма.
 Аммон, Гюнтер (1918—1995) — немецкий психоаналитик и психиатр, доктор медицины, профессор; автор книги «Психосоматическая терапия».
 Аммон, Карл Вильгельм (1777—1842) — немецкий ипполог, брат Георга Готлиба.
 Аммон, Константин Людвигович (1887—1957) — советский учёный-изобретатель.
 Аммон, Кристоф Фридрих фон (1766—1850) — немецкий теолог и филолог.
 Аммон, Людвиг фон (1850—1922) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Аммон, Отто (1842—1916) — немецкий антрополог, евгенист и социолог.
 Аммон, Петер (род. 1952) — немецкий дипломат.
 Аммон, Ульрих (1943—2019) — немецкий лингвист, специалист в области германистики, социолингвист.
 Аммон, Фридрих Август фон (1799—1861) — известный немецкий врач-офтальмолог.

См. также

Примечания